Loo puede referirse a los siguientes artículos:

Informática 
 LOo o LO es el acrónimo de LibreOffice.org, suite ofimática libre, ramificación del OOo (OpenOffice.org);

Geografía 
 El viento Loo (en hindi: लू_हवा (transliterado Lū_havā), en urdu: لو ہوا (transliterado Lew hawa), en punjabi escrito en gurmukhī: ਲੂ ਞੀਰੀ (transliterado Lu niiry)), corriente de aire que recorre el valle del Indo y el norte del valle del Ganges entre India y Pakistán, en ambos sentidos desde los Himalaya al océano Índico.
 Loó (Rusia) (en ruso: Лоо микрорайон (transliterado Loo microraion)), microdistrito del distrito de Lázarevskoye de la Municipalidad de Sochi, del Krai de Krasnodar, suroeste de la Federación de Rusia.
 El río Loó, río de la vertiente del mar Negro de Rusiaá.
 Saha-Loo o Alevik de Loo (en estonio: alevik Loo, podría traducirse como poblado antiguo/creador/histórico o casco histórico), poblado vecino de Tallin en el municipio de Jõelähtme, del condado de Harju, norte de Estonia.
 El Palacio Het Loo (en neerlandés: Paleis Het Loo) o Palacio del Bosque, es un edificio en Apeldoorn, Países Bajos para ser residencia de Guillermo III de Orange-Nassau.

Obras 
 Diggi-Loo Diggi-Ley, canción interpretada en sueco por los hermanos Herreys, en los años 1980;
 La sanción del Loo, 1973, novela del escritor estadounidense Trevanian, continuación de La sanción del Eiger.

Personajes históricos 
 Louis-Michel van Loo, pintor francés del siglo XVIII, quien pintó La familia de Felipe V;
 Charles-André van Loo, pintor francés del siglo XVIII;
 Jean-Baptiste van Loo, pintor francés del siglo XVIII;
 Tessa de Loo, seudónimo de Tineke Duyvené, novelista holandesa, nacida en 1946, con una importante lista de novelas publciadad, incluso llevadas al cine.

Otros 

 Idioma loo, idioma de Nigeria.